Принцип непрерывности — неоднозначный термин.

 Принцип непрерывности в науке — научно-философский принцип, утверждающий, что все изменения в природе происходят непрерывно (без скачков) и что всякое изменение требует ненулевого периода времени.
 Принцип непрерывности деятельности — одно из основных допущений бухгалтерского учёта и аудита, которое предполагает, что субъект будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.
 Принцип непрерывности судебного разбирательства —  принцип, ранее установленный ч. 3 ст. 157 ГПК РФ; в настоящее время (с 2017 года) утратил силу.
 Принцип непрерывности часовых поясов — требование, чтобы при переходе границы часового пояса время менялось не более чем на час.

Примечания